Штат Мичиган состоит из двух полуостровов, омываемых водами озёр Мичиган, Гурон и Эри:

 Верхний полуостров Мичигана — северная часть штата Мичиган
 Нижний полуостров Мичигана — южная, более крупная часть штата Мичиган